

Miejscowości na Ukrainie
 Wasyliwka - miasto w obwodzie zaporoskim w rejonie wasylowskim.
 Wasylówka - wieś w rejonie ilinieckim
 Wasylówka - wieś w rejonie nowomyrhorodzkim
 Wasyliwka - wieś w rejonie onufrijiwskim
 Wasylówka - wieś w rejonie popilniańskim
 Wasylówka - wieś w rejonie tulczyńskim

Przypisy